Die Snookerweltmeisterschaft 1954, offiziell Professional Matchplay Championship 1954, war die dritte Austragung der Snookerweltmeisterschaft unter dem Namen Professional Matchplay Championship. Sie fand vom 9. November 1953 bis zum 6. März 1954 in der Houldsworth Hall in Manchester statt. Durch einen 45:26-Sieg im Finale gegen den Schotten Walter Donaldson wurde der Engländer Fred Davis zum dritten Mal in Folge Weltmeister und gewann somit seinen insgesamt sechsten WM-Titel.

Turnierplan 
Es nahmen neun Spieler am Turnier teil, die den Turniersieger im K.-o.-System entschieden. Harry Stokes und Rex Williams begannen das Turnier mit einem Spiel über 25 Frames, Williams gab aber nach fünf Frames auf. Stokes komplettierte somit das Viertelfinale, in dem auch die übrigen Spieler ins Turnier starteten. Viertel- und Halbfinale gingen jeweils über 61 Frames, das Endspiel über 71 Frames. Zwischen den einzelnen Spielen des Turnieres lagen mitunter mehrere Wochen: Während die ersten beiden Runden noch im Jahr 1953 ausgetragen wurden, fand das Halbfinale im Januar 1954 statt. Das Finale wurde schließlich vom 1. bis zum 6. März 1954 ausgetragen. Die Vorentscheidung fiel hier bereits am Samstag nach 54 Frames, nachdem Davis beim Stande von 37:17 einen uneinholbaren Vorsprung aufgebaut hatte.

Warum das Viertelfinalspiel zwischen Fred Davis und Harry Stokes nur über 60 Frames ging, ist unbekannt.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden mindestens drei Century Breaks gespielt:
  Fred Davis: 109
  Walter Donaldson: 108, 101

Einzelnachweise 

1954
Snookerveranstaltung 1953
Snookerveranstaltung 1954
Billardturnier in Manchester